het eiland Ibiza
 de gemeente en stad Ibiza-stad